

Onomastica
Guala – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Nome
Guala – vescovo di Bergamo
Guala – vescovo di Savona

Cognome
Filiberto Guala – dirigente d'azienda e presbitero italiano
Luigi Guala – politico italiano
Pier Francesco Guala – pittore italiano